Maria Rodríguez mexikói nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Maria del Socorro Rodriguez Roman.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő bírói bizottságok minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet.

Nemzetközi játékvezetés 
A Mexikói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt. Szakmai felkészültségét a FIFA JB foglalkoztatásával értékelte. Több alkalommal a döntő egyik partbírója lehetett. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1999-ben vonult vissza.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Svédországba a 2., az 1995-ös női labdarúgó-világbajnokságon, valamint az Amerikai Egyesült Államokba a 3., az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 15.

1995-ös női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

1999-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok
Az 1996. évi nyári olimpiai játékok férfi és női labdarúgótornáin a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Női labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Források 
 

Mexikói labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek
Élő személyek